Golden Set bezeichnet:

 einen ohne Verlustpunkt gespielten Satz beim Tennis, siehe Golden Set (Tennis)
 einen Entscheidungssatz bei Europapokal-Wettbewerben für Vereinsmannschaften im Volleyball, siehe Volleyball#Zählweise